Индексът на Бъкстън е мярка за това колко далече в бъдещето гледа дадена организация или личност при планиране на действията си. Дължината на този период в години дава стойността на индекса на Бъкстън. Например за бакалията зад ъгъла този период е 1/2, за вярващия християнин - безкрайност, за средния политик - 4 години, по-голямата част от компаниите планират за период до 5 години, за университетите – от порядъка на 50 години.

Смисълът на индекса на Бъкстън е, че дава информация за успеха на съвместните начинания на лица и организации. Обикновено хора с голяма разлика в стойностите на индекса трудно работят заедно и взаимно се обвиняват в непрофесионализъм. Партньорът с по-къс индекс обикновено бива обвиняван в недалновидност и опортюнизъм, докато партньорът с по-дълъг индекс – в бягане от отговорност.

Индексът на Бъкстън е добро мерило при планиране на съвместна работа между университети и индустрия. Индексът е дефиниран от професор Джон Бъкстън от Университета в Уорик, Англия.

Източници 
  On the phenomenon of scientific disciplines, лекция на проф. Едсхер Дейкстра

Общество
Бизнес
Планиране